Vermoim pode ser:

 Vermoim - freguesia no concelho da Maia, Portugal
 Vermoim - freguesia no concelho de Vila Nova de Famalicão, Portugal
 Abade de Vermoim - freguesia no concelho de Vila Nova de Famalicão, Portugal

Desambiguação